Vala comum
 Vala (fortificação)
 Vala (linguagem de programação)